Matschie ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Matschie (* 1961), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Matschie (* 1953), deutscher Fotograf
 Paul Matschie (1861–1926), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Matschie-Baumkänguru